Zornica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Zornica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Zornica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Chaskowo
 Zornica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Zornica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Smolan
 Zornica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Warna